Wife Wanted (1915), een film van Henry Otto
Wife Wanted (1946), een film van Phil Karlson